Catch The Catch — дебютный студийный альбом немецкой певицы C.C.Catch, выпущенный в 1986 году на лейбле Hansa Records. Продюсером пластинки стал Дитер Болен. На альбоме содержатся такие знаковые хиты певицы как «I Can Lose My Heart Tonight», «Cause You Are Young» и «Strangers By Night»

Об альбоме 
Первый сингл с альбома «I Can Lose My Heart Tonight» был выпущен за несколько месяцев до релиза лонгплея, 31 июля 1985 года, и сразу же пробился в лидеры хит-парадов во многих европейских странах. Примечательно, что на обложке сингла отсутствовало фото исполнительницы. В октябре 1985 года был выпущен второй сингл к альбому «Cause You Are Young», который был ещё более успешным, чем первый, войдя в первую десятку чартов Германии и Швейцарии. Третьим синглом стала песня «Strangers By Night», которая повторила успех своих предшественников.

Параллельно шла запись дебютной пластинки исполнительницы. Автором и продюсером всех песен на альбоме стал Дитер Болен. Альбом был записан в мейнстримом жанре евродиско с примесью синти-попа. Он содержит 8 треков, 7 из них были представлены в макси-версии. На обложке изображен любимый кот певицы, Морти.

Релиз альбома состоялся в конце апреля, он смог войти в топ-10 чартов Германии, Норвегии и Швейцарии.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Участники записи 
 C.C.Catch — вокал;
 Дитер Болен — аранжировки, продюсирование.

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы C. C. Catch
Альбомы Hansa Records
Альбомы на английском языке